Glicério kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Glicério (ort), São Paulo, 
 Glicério (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar